Eidselva ist der Name von

Eidselva (Fusa), Fluss in der norwegischen Kommune Fusa in Vestland
Eidselva (Nome), Fluss in der norwegischen Kommune Nome in Vestfold og Telemark
Eidselva (Ringerike), Fluss in der norwegischen Kommune Ringerike in Viken
Eidselva (Stad), Fluss in der norwegischen Kommune Stad in Vestland